20-й выпуск Ваттенфаль Классик — шоссейной однодневной велогонки по окрестностям немецкого города Гамбурга прошедшая в рамках Мирового тура UCI 2015 23 августа 2015 года.

Участники 
На старт вышли 17 команд, обладающих лицензией UCI ProTeam, а также 2 команды UCI Professional Continental Team по уайлд-кард:

Маршрут

Ход гонки  
Фаворитами традиционно считались спринтеры во главе с прошлогодним победителем Александером Кристоффом.

Старт состоялся в Киле. Заключительная часть гонки изобиловала попытками отъездов, которые успешно нейтрализовывались пелотоном. На последнем подъёме от основной группы отстал Марсель Киттель. Экс-чемпион мира Марк Кавендиш упал за 3 км до финиша.  организовала развоз Кристоффа на финише, расположенным в Гамбурге, однако с его колеса спринтовал и одержал победу двукратный серебряный призёр гонки Андре Грайпель из . Кристофф пришёл вторым, третьим стал Джакомо Ниццоло из , поднявшийся на пьедестал в Гамбурге третий раз в карьере.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 

2015 год в Германии
Август 2015 года